Тепличное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тепличное — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Тепличное — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Украина 
 Тепличное — посёлок в составе города Луганск Луганской области.
 Тепличное — бывший посёлок городского типа, ныне часть города Запорожье.